Palazzo Dogana (Foggia)
 Palazzo Dogana (Molfetta)